Журда́н () — прізвище французького походження, похідне від імені . Відомі носії:
 Ерік Журдан (, відомий також як Жан-Ері́к Ґрін — ; 1938—†2015) — французький письменник.
 Жан-Батист Журдан (; 1762–1833) — французький військовий діяч часів Першої республіки та Першої імперії, маршал й пер Франції.
 Луї Журдан (; 1921–2015) — французький кіноактор, що знімався у фільмах класичного Голлівуду.

Топонім 
 Ла-Бастід-де-Журдан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз.
 Мезонсель-ла-Журдан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.

Французькі прізвища